Порденоне:

Значения:

 Порденоне — город в Италии.
 Порденоне — провинция в Италии.

 Порденоне, Джованни Антонио (1484 – 1539) — итальянский живописец.